«Train in Vain» — песня британской рок-группы The Clash с их альбома 1979 года London Calling.

В США и Канаде песня была в 1980 году издана отдельным синглом (с песней «London Calling» на другой стороне).

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Train in Vain» в исполнении группы Clash на 292 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 298 месте.

В Великобритании сингл с этой песней достиг 27 места (в национальном чарте синглов UK Singles Chart).

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1979 года
Синглы 1980 года
Песни The Clash
Синглы CBS Records
Синглы Columbia Records